

Cinema 
 White Heat – film del 1927 diretto da Thomas Bentley
 La furia umana (White Heat) – film del 1949 diretto da Raoul Walsh

Musica 
 White Heat – album di Dusty Springfield del 1982
 White Heat – album degli Icehouse del 2011

Televisione 
 White Heat – serie televisiva britannica del 2012